Extended Versions (album Europe)
 Extended Versions (album Overkill)
 Extended Versions (album Stryper)